Di seguito una lista di asteroidi dal numero 415001 al 416000 con data di scoperta e scopritore.

415001-415100 

|-
|415001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415006 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415009 - ||  ||  || WISE
|-
|415010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415021 - ||  ||  || CSS
|-
|415022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415027 - ||  ||  || CSS
|-
|415028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415029 - ||  ||  || CSS
|-
|415030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415031 - ||  ||  || WISE
|-
|415032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415035 - ||  ||  || CSS
|-
|415036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415046 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415053 - ||  ||  || CSS
|-
|415054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415059 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|415060 - ||  ||  || CSS
|-
|415061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415064 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|415065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415068 - ||  ||  || CSS
|-
|415069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415075 - ||  ||  || CSS
|-
|415076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415082 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415096 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415097 - ||  ||  || CSS
|-
|415098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

415101-415200 

|-
|415101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415119 - ||  ||  || CSS
|-
|415120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415135 - ||  ||  || CSS
|-
|415136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415138 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415151 - ||  ||  || CSS
|-
|415152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415159 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415173 - ||  ||  || CSS
|-
|415174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415180 - ||  ||  || CSS
|-
|415181 - ||  ||  || WISE
|-
|415182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415193 - ||  ||  || CSS
|-
|415194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415199 - ||  ||  || CSS
|-
|415200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

415201-415300 

|-
|415201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415204 - ||  ||  || WISE
|-
|415205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415206 - ||  ||  || CSS
|-
|415207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415212 - ||  ||  || CSS
|-
|415213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415224 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415230 - ||  ||  || CSS
|-
|415231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415233 - ||  ||  || CSS
|-
|415234 - ||  ||  || CSS
|-
|415235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415239 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415291 - ||  ||  || CSS
|-
|415292 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415296 - ||  ||  || CSS
|-
|415297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

415301-415400 

|-
|415301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415324 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415338 - ||  ||  || CSS
|-
|415339 - ||  ||  || CSS
|-
|415340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415341 - ||  ||  || CSS
|-
|415342 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415345 - ||  ||  || CSS
|-
|415346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415349 - ||  ||  || CSS
|-
|415350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415352 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|415353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415361 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415375 - ||  ||  || CSS
|-
|415376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415380 - ||  ||  || CSS
|-
|415381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415383 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415384 - ||  ||  || WISE
|-
|415385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415389 - ||  ||  || CSS
|-
|415390 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|415391 - ||  ||  || WISE
|-
|415392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415397 - ||  ||  || CSS
|-
|415398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

415401-415500 

|-
|415401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415422 - ||  ||  || CSS
|-
|415423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415429 - ||  ||  || CSS
|-
|415430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415432 - ||  ||  || CSS
|-
|415433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415445 - ||  ||  || CSS
|-
|415446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415455 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415473 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415474 - ||  ||  || CSS
|-
|415475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415478 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|415479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415482 - ||  ||  || CSS
|-
|415483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415486 - ||  ||  || CSS
|-
|415487 - ||  ||  || CSS
|-
|415488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415497 - ||  ||  || CSS
|-
|415498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

415501-415600 

|-
|415501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415511 - ||  ||  || CSS
|-
|415512 - ||  ||  || WISE
|-
|415513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415522 - ||  ||  || CINEOS
|-
|415523 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|415524 - ||  ||  || WISE
|-
|415525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415534 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415541 - ||  ||  || CSS
|-
|415542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415557 - ||  ||  || CSS
|-
|415558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415577 - ||  ||  || CSS
|-
|415578 - ||  ||  || CSS
|-
|415579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415584 - ||  ||  || CSS
|-
|415585 - ||  ||  || CSS
|-
|415586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415590 - ||  ||  || WISE
|-
|415591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415598 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415600 - ||  ||  || LINEAR
|}

415601-415700 

|-
|415601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415608 - ||  ||  || WISE
|-
|415609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415623 - ||  ||  || WISE
|-
|415624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415660 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415672 - ||  ||  || CSS
|-
|415673 - ||  ||  || CSS
|-
|415674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415685 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|415686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415688 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|415689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415690 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|415691 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|415692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415695 - ||  ||  || AMOS
|-
|415696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

415701-415800 

|-
|415701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415703 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|415704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415708 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415710 - ||  ||  || CSS
|-
|415711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415718 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|415719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415720 - ||  ||  || Trujillo, C. A., Luu, J. X., Jewitt, D. C.
|-
|415721 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|415722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415727 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|415728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415738 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|415739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415747 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|415748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415749 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415759 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415760 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415761 - ||  ||  || Korlevic, K.
|-
|415762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415764 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415789 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|415790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415795 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415797 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415799 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415800 - ||  ||  || SKADS
|}

415801-415900 

|-
|415801 - ||  ||  || SKADS
|-
|415802 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415804 - ||  ||  || NEAT
|-
|415805 - ||  ||  || NEAT
|-
|415806 - ||  ||  || NEAT
|-
|415807 - ||  ||  || NEAT
|-
|415808 - ||  ||  || NEAT
|-
|415809 - ||  ||  || NEAT
|-
|415810 - ||  ||  || NEAT
|-
|415811 - ||  ||  || NEAT
|-
|415812 - ||  ||  || NEAT
|-
|415813 - ||  ||  || NEAT
|-
|415814 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|415815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415816 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|415817 - ||  ||  || NEAT
|-
|415818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415820 - ||  ||  || Sarounova, L.
|-
|415821 - ||  ||  || NEAT
|-
|415822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415824 - ||  ||  || NEAT
|-
|415825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415827 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415829 - ||  ||  || NEAT
|-
|415830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415832 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415837 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415839 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415841 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415847 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415855 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415869 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|415870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415871 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415882 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415883 - ||  ||  || NEAT
|-
|415884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415894 - ||  ||  || NEAT
|-
|415895 - ||  ||  || NEAT
|-
|415896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415900 - ||  ||  || LINEAR
|}

415901-416000 

|-
|415901 - ||  ||  || NEAT
|-
|415902 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415904 - ||  ||  || NEAT
|-
|415905 - ||  ||  || NEAT
|-
|415906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|415907 - ||  ||  || LONEOS
|-
|415908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415917 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415924 - ||  ||  || NEAT
|-
|415925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415928 - ||  ||  || NEAT
|-
|415929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415930 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415936 - ||  ||  || NEAT
|-
|415937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415938 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415939 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415944 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415947 - ||  ||  || NEAT
|-
|415948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415950 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415952 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415953 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415959 - ||  ||  || NEAT
|-
|415960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415969 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|415973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415976 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415980 - ||  ||  || NEAT
|-
|415981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415985 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415996 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415997 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|415999 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416000 - ||  ||  || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0415001